Malechowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Sławieński
 Malechowo (powiat Kołobrzeski), een plaats in het Poolse district Kołobrzeski, woiwodschap West-Pommeren
 Malechowo (powiat Sławieński), een plaats in het Poolse district Sławieński, woiwodschap West-Pommeren
 Malechowo (powiat Szczecinecki), een plaats in het Poolse district Szczecinecki, woiwodschap West-Pommeren